Hubert Berchtold ist der Name folgender Personen:

* Hubert Berchtold (Maler) (1922–1983), österreichischer Maler und Grafiker
 Hubert Berchtold (Skirennläufer) (* 1950), österreichischer Skirennläufer